Läpisyöstö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Läpisyöstö (ö, lat 61,76, long 28,97), Södra Savolax, Nyslott, 
 Läpisyöstö (ö, lat 62,02, long 28,66), Södra Savolax, Nyslott, 
 Läpisyöstö (ö, lat 61,85, long 29,53), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar